Osca — род слепней из подсемейства Pangoniinae, распространённый в Южной Америке.

Внешнее строение 
Мухи длиной дела от 11 до 19 мм, напоминают шмелей. Глаза в волосках. У самок они разделены лбом. Лоб у самок очень узкий, обычно с параллельными сторонами. Изредка в вверху или в низу лоб может быть расходящийся. Глаза у самцов соприкасаются, с немного расширенными верхними фасетками. Лобный треугольник слегка выпуклый, но отчетливо не отделен от лба. Брюшко широкое продолговатое. Ноги длинные и толстые. От близкого рода Apocampta отличается меньшим развитием рисунка на крыльях и отчетливо сплюснутым брюшком с полосами волосков по бокам.

Преимагинальные стадии описаны у вида Osca lata. Личинка серо-коричневая, первый и последний сегменты слегка светлее. В вытянутом состоянии её длина составляет 33-38 мм. Куколка желтовато-коричневая, её максимальная длина 22 мм.

Биология 
Самки питаются кровью. В питании имаго заметную роль играет нектар растений. Биология личинок и куколок изучена у Osca lata. Они развиваются близи от разлагающихся стволов деревьев и корней трав. Продолжительность развития составляет 2—3 года.

Классификация 
В состав рода включают 11 видов. Первоначально рассматривался как подрод рода Scaptia, но в 2014 году австралийский диптеролог Брайан Лессард его в отдельный род.

Распространение 
Представители рода встречаются в умеренных и высокогорных районах Анд, в пределах от Боливии и Перу на севере до Аргентины и Чили на юге.

Примечания 

Pangoniinae
Роды двукрылых
Таксоны, описанные Френсисом Уокером